Fundación nacional puede referirse a:
Fundación nacional, el concepto (la fundación de una nación).
Fundación Nacional para Lugares de Interés Histórico o Belleza Natural (National Trust for Places of Historic Interest ...)
Día de la Fundación Nacional, en Japón.
Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), asociación estadounidense formada por cubanos exiliados cubanos.
Fundación Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy, NED).
Fundación Nacional Francisco Franco, institución privada española.
National Science Foundation (Fundación Nacional de la Ciencia).
Fundação Nacional do Índio, FUNAI (Fundación Nacional del Indio), organismo del gobierno de Brasil.
Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios de Venezuela (FUNPZA).
Fundación Nacional de Ciencias Políticas (FNSP) del Instituto de Estudios Políticos de París.